Peter Rees peut faire référence à :

 Peter Rees (1926–2008), homme politique britannique
 Peter Rees (1932), footballeur gallois
 Peter Rees (1966), producteur de films et de télévision américano-australien